Valérie Baurens, née le  à Condom (Gers), est une actrice française.

Biographie 
Devant la caméra, elle tourne au cinéma avec Bertrand Tavernier, Laurent Bouhnik, Didier Caron, Laurent Vinas Raymond, Franck Bellocq. Plus récemment elle a tourné dans Tokyo Shaking de Olivier Peyon.

À la télévision, elle a travaillé avec de nombreux réalisateurs dont Emmanuel Gust et Claude d'Anna. On l'a vue aussi dans la série à succès Plus belle la vie.

Filmographie

Cinéma 
 1995 : Daisy et Mona de Claude d'Anna : Maryse
 2001 : Laissez-passer de Bertrand Tavernier : Marinette Burguière
 2005 : Un vrai bonheur, le film de Didier Caron : Mathilde
 2009 : J'ai oublié de te dire de Laurent Vinas-Raymond : le Docteur Fabregas
 2017 : Love addict de Frank Bellocq : Madame Mallarmé
 2021 : Tokyo Shaking d'Olivier Peyon : Annette

Télévision 
 2002 : Blandine l'insoumise (saison 1) : Valérie Corda
 2006 - 2012, 2022 : Plus belle la vie (saisons 2 à 8, 18) : Agathe Robin
 2006 : Femmes de loi (épisode L'œil de Caïn) : ancienne locataire de la résidence des « Alizée »
 2008 : Section de recherches (saison 3, épisode 2) : Charlotte Maréchal
 2009 : Comprendre et pardonner (saison 1, épisode 17) : Elisabeth
 2009 : Profilage (série télévisée) (saison 1, épisode 2) : Bérénice Delaleuille 
 2012 : Le Jour où tout a basculé (épisode J'ai piégé la maîtresse de mon mari) : Agathe
 2013 : Sous le soleil de Saint-Tropez (saison 1) : Béatrice
 2013 : Joséphine, ange gardien (1 épisode)
 2016 : Lebowitz contre Lebowitz (saison 1, épisode 6 : Le fils préféré) : Emilia Fiorini
 2019 : Tandem (saison 4, épisode : "Le jeune homme et la mer" ) : Daphné Guérin
 2021  - 2022 : Ici tout commence (saison 2) : Julia Massot-Prévost

Notes et références 
 Fiche sur le site de la série sur France 3

Liens externes 

 Site de Valérie Baurens
 Site de Plus belle la vie

Naissance en novembre 1969
Naissance à Condom (Gers)
Actrice française de cinéma
Actrice de Plus belle la vie
Actrice française de télévision
Actrice française de théâtre